Шнякин — славянская фамилия:
 Шнякин, Валерий Николаевич
 Шнякин, Владимир Николаевич (1936—2012) — начальник проектно-конструкторского бюро по разработке ракетных двигателей ГП КБ «Южное».
 Шнякин, Николай Сергеевич (1901—1996) — российский ученый, конструктор ракетных двигателей, доктор технических наук.